Beleg van Gent (1583–1584), door de Spaanse generaal Alexander Farnese, hertog van Parma, tegen de verdedigende calvinistische Gentse Republiek tijdens de Tachtigjarige Oorlog
 Beleg van Gent (1708), een twaalfdaagse belegering door de Britse generaal John Churchill, hertog van Marlborough, tegen de verdedigende Franse graaf de la Motte tijdens de Spaanse Successieoorlog  

Bij deze gevechten werd binnen de stad Gent zelf het Spanjaardenkasteel en soms andere gebouwen belegerd:
 Beleg van het Spanjaardenkasteel (1576), door de Staatsen tegen de verdedigende Spaanse veldheer Cristóbal de Mondragón tijdens de Tachtigjarige Oorlog
 Vier Dagen van Gent (1789), een vierdaagse belegering door de patriottische kapitein Jean-Baptiste Davaine tegen het verdedigende Keizerlijke Oostenrijkse leger tijdens de Brabantse Omwenteling

Zie ook 
 Gentse opstanden
 Beleg van Sas van Gent